Giovanni Mauro (dichter), Italiaans dichter
Giovanni Mauro (politicus), Italiaans politicus
Giovanni Mauro (scheidsrechter), Italiaans voetbalscheidsrechter